Little Big Man bezeichnet:

 Little Big Man (Häuptling), ein Häuptling der Oglala-Lakota
 Little Big Man (Roman), Schelmenroman von Thomas Berger aus dem Jahr 1964
 Little Big Man (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1970